Aéroport de Kirkwall
Section d'enseignement général et professionnel adapté#EGPA

Sigle de 4 caractères